Robert Clark, Bob Clark ou Bobby Clark podem se referir a:
 Bobby Clark (ator)
 Bobby Clark (futebolista)

Desambiguações de antropônimos